

Населені пункти та їхні частини

 Кежково — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кежково — село в гміні Хочево Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Кежково — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Кежково — осада в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Кежково — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Кежково — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки